Bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2018 in Buenos Aires wurden vom 12. bis zum 17. Oktober insgesamt drei Wettbewerbe im Bogenschießen ausgetragen.

Dabei hat es sowohl für die Mädchen, als auch für die Jungen einen Einzelwettbewerb für den Recurvebogen gegeben. Zudem fand ein Wettbewerb im Mixed statt, bei dem ein Junge und ein Mädchen als eine Mannschaft antraten. Dabei war es auch möglich, dass die Athleten von verschiedenen Nationalen Olympischen Komitees als Mannschaft antraten.

Der Wettkampfort war der Parque Sarmiento.

Ergebnisse

Jungen

Platzierungsrunde 
Die Begegnungen der Finalrunde wurden in einer Platzierungsrunde am 12. Oktober ermittelt.

Finalrunde

Mädchen

Platzierungsrunde

Finalrunde

Mixed

Platzierungsrunde

Finalrunde 

 Medaillenspiegel

Weblinks 

 Bogenschießen auf der Internetseite der Jugendspiele 2018

Bogenschiessen
2018
Bogenschießen (Argentinien)